San Teodoro steht für die Orte:

 San Teodoro (Sizilien), ein Ort in der Provinz Messina in der Region Sizilien in Italien
 San Teodoro (Sardinien), ein Ort in der Provinz Olbia-Tempio in der Region Sardinien in Italien
 San Teodoro (Oriental Mindoro), eine Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro auf den Philippinen

sowie die Kirche:
 San Teodoro al Palatino in Rom